Йосипівська сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Йосипівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Баранівський район
 Йосипівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Барашівський район
 Йосипівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Йосипівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Йосипівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Йосипівська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Йосипівська сільська рада — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Йосипівська сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Йосипівська сільська рада — Кіровоградська область, Петрівський район
 Йосипівська сільська рада — Кіровоградська область, Ульяновський район
 Йосипівська сільська рада — Одеська область, Захарівський район
 Йосипівська сільська рада — Одеська область, Овідіопольський район
 Йосипівська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район